Ворсо има више значења:
 Ворсо (Минесота)
 Ворсо (Вирџинија)
 Ворсо (Илиноис)
 Ворсо (Њујорк)
 Ворсо (Индијана)
 Ворсо (Кентаки)
 Ворсо (Мисури)
 Ворсо (Охајо)
 Ворсо (Северна Каролина)